Als Cenotaph werden bezeichnet:

 Kenotaph, ein Scheingrab, u. a. in englischer Sprache
 Cenotaph (Band), eine türkische Death-Metal-Band
 Cenotaph (London), ein Denkmal in London
 Cenotaph (Wellington), ein Denkmal für Gefallene in Wellington (Neuseeland)
 Cenotaph Hill, Berg im Königin-Maud-Gebirge, Antarktika